

Az Áden név jelentése 
kis tűz, tüzes ( Az Aden név magyarosított változata ) Ír-angol eredetű.

Az Áden név becézése 
Ádi, Ádika, Árcsi, Deni, Denike, Denci, Dencike

Áden névnapja 
Nincs hivatalos névnapja (ajánlott névnap: augusztus 30. Külföldön erre a napra esik. )
Számisztikailag 6-os az értéke.

Az Áden név előfordulási gyakorisága: rendkívül ritka férfinév Magyarországon.

Forrás
 Áden név jelentése, Áden névnapjai, Áden név becézése és más érdekességek. Nevekneked.hu

Férfikeresztnevek (A, Á)